Зато́нский:

Топоним 
 Затонский — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Затонский — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Затонский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области.
 Затонский — посёлок в Балаковском районе Саратовской области.

Фамилия 
 Затонский, Александр Михеевич (1897—1960) — Заслуженный артист РСФСР.
 
 
 Затонский, Михаил Петрович (1882 — не ранее 1930) — эсер.